

Нижнє Нікітино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Нижнє Нікітино — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Див. також 
 Нікітино